«Салли, Ирен и Мэри» () — американская комедийная драма режиссёра Эдмунда Гулдинга 1925 года. Картина основана на одноимённой пьесе Эдди Доулинга и Сайруса Вудса. Фильм рассказывает о романтических приключениях трёх девушек.

В ролях 
 Констанс Беннетт — Салли
 Джоан Кроуфорд  — Ирэн
 Салли О’Нил — Мэри
 Уильям Хейнс — Джимми Данган
 Дуглас Гилмор — Глен Нестер
 Рэй Говард — Чарльз Гринвуд
 Генри Колкер — Маркус Мортон

Примечания

Ссылки 

Фильмы MGM
Чёрно-белые фильмы США
Экранизации пьес США
Фильмы Эдмунда Гулдинга
Комедийно-драматические фильмы США
Немые фильмы США